|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van San Diego (officieel Acura Classic) van 2007 vond plaats van 30 juli tot en met 5 augustus 2007 in de Amerikaanse plaats Carlsbad in San Diego County. Het was de 29e editie van het toernooi, de laatste editie van de Acura Classic. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het La Costa Resort & Spa.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top-25 deel.

De als eerste geplaatste titelverdedigster, Maria Sjarapova uit Rusland, prolongeerde haar titel. Zij versloeg in de finale het elfde reekshoofd, de Zwitserse Patty Schnyder, in drie sets. Sjarapova wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van San Diego op haar naam te schrijven. Het was haar zestiende WTA-titel, de enige van 2007.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
De titelverdedigsters Cara Black en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.Stubbs en haar partner Květa Peschke waren als vierde geplaatst, maar werden in de tweede ronde uitgeschakeld.Black wist, met Liezel Huber aan haar zijde, haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd Cara Black en Liezel Huber won het toernooi. Dit duo versloeg in de finale het ongeplaatste koppel Viktoryja Azarenka en Anna Tsjakvetadze in twee sets. Het was hun negende gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Huber twaalf.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Bethanie Mattek uit de Verenigde Staten. Zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Originele website gearchiveerd op 15 augustus 2007
  Toernooischema WTA

San Diego 2007
San Diego